Оссовская — женский вариант фамилии Оссовский. 

Известные носители:
 Оссовская, Мария (1896—1974) — польский философ и социолог, специалист по теории и истории этики.
 Оссовская, Мария Петровна — актриса, преподаватель сценической речи, кандидат филологических наук.